Лига 1 сезона 2021/22 () — 84-й сезон французской Лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции.

Турнир начался 6 августа 2021 года и завершился 21 мая 2022 года. Чемпионский титул защищал «Лилль», а новым чемпионом стал «Пари Сен-Жермен».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

 По итогам прошлого сезона в Лигу 2 выбыли:
 «Дижон» спустя 5 сезонов.
 «Ним» спустя 3 сезона.
 По итогам прошлого сезона Лиги 2 в Лигу 1 вышли:
 «Труа» спустя 3 сезона.
 «Клермон» дебютирует в Лиге 1.

География соревнований

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Стыковые матчи 
Занявший 18-е место «Сент-Этьен» встречался с «Осером», который занял 3-е место в Лиге 2 и в 1/2 финала плей-офф Лиги 2 выиграл у «Сошо», который перед этим в четвертьфинале одержал победу над «Парижем».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Сезоны Лиги 1

Франция
Спорт во Франции в 2021 году
Спорт во Франции в 2022 году